Hünningen ist der Name folgender Orte:

 Hünningen (Büllingen), Ortsteil von Büllingen, Belgien
 Hünningen (Ense), Ortsteil von Ense in Nordrhein-Westfalen 
 Hünningen (Sankt Vith), Ortsteil von Sankt Vith, Belgien

Siehe auch:
 Huningue, frz. für Hüningen